Непрозрачный указатель () — идиома программирования, которая реализована в виде указателя на данные, структура которых неизвестна функции, получающей этот указатель в качестве своего аргумента. Недостаток информации, однако, не может стать препятствием для передачи этого указателя в ту часть кода, которая знает, как с ним работать.

Данная идиома была реализована в языках программирования C, Objective C, COBOL и C++. Она известна также под названиями указатель на реализацию (pimpl), d-указатель и «чеширский кот». В языке программирования C непрозрачные указатели используются для создания интерфейса между структурами данных языка C и теми языками программирования, которые не имеют методов обращения к ним.

Примечания

Источники 
 
 

Указатели
Инкапсуляция (программирование)
C++
Язык программирования Си